Хевисайд, Оливер — английский учёный-самоучка, инженер, математик и физик.
 Хевисайд — большой ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

См. также 
 Функция Хевисайда — кусочно-постоянная функция, равная нулю для отрицательных значений аргумента и единице — для положительных.